Чучково — деревня в Сокольском районе Вологодской области. Административный центр Чучковского сельского поселения и Чучковского сельсовета.

Расстояние до районного центра Сокола по автодороге — 83 км. Ближайшие населённые пункты — Ченцово, Слободищево, Скоморохово, Погорелово.

По переписи 2002 года население — 307 человек (155 мужчин, 152 женщины). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Чучково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)